Szczerba bezeichnet:

 Szczerba (Westtatra), Gebirgspass in der Tatra
 Burg Szczerba, eine Burgruine

Szczerba ist der Familienname folgender Personen:
 Franciszek Gut-Szczerba, polnischer Skisportler
 Kazimierz Szczerba (* 1954), polnischer Boxer
 Michał Szczerba (* 1977), polnischen Politiker

Siehe auch:
 Štěrba